Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a női  100 méteres pillangóúszás selejtezőit szeptember 7-én, a döntőt szeptember 8-án rendezték. A versenyszámban 27-en indultak. A győztes a magyar Gyarmati Andrea lett.

A másik magyar induló, Tóth Zsuzsa a 12. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság